Le mot Erebus est la latinisation du grec , originellement le nom d'une divinité primordiale de la mythologie grecque (Érèbe, en français).

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 l'Erebus est un cratère d'impact situé dans Meridiani Planum (quadrangle de Margaritifer Sinus, Mars).
 Les  sont un groupe de montagnes situées dans le quadrangle de Diacria, sur Mars.

Biologie 
  est un genre de papillons, de la famille des Erebidae.
 En taxonomie, le mot erebus est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces d'animaux, notamment le papillon Yanguna erebus et plusieurs araignées. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences de la Terre 
 Le point chaud de l'Erebus est un point chaud responsable du volcanisme de l'île de Ross (ouest de la mer de Ross, Antarctique).

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 l'expédition Erebus et Terror, nommée d'après les navires HMS Erebus et HMS Terror, est une expédition britannique en Antarctique (1839-1843) ;
 la catastrophe du mont Erebus est une catastrophe aérienne survenue sur les pentes du mont Erebus en 1979.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Erebus est une planète de l'univers de la série télévisée Stargate SG-1 (1997-2007).
 la Maison d'Erebus est une organisation de vampires dans le film Blade (1998).

Jeux 
 Erebus est un personnage du jeu de figurines Warhammer 40,000, de Rick Priestley (1987).
 L'Erebus est un vaisseau de classe Titan dans le jeu en ligne massivement multijoueur  (2003).
 Erebus, le monarque souterrain est une carte du jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh! (1999).

Littérature et bande dessinée 
 Erebus est le septième cercle de l'enfer dans le comics Spawn, de Todd McFarlane (1992).
 Erebus est un personnage de la série de romans fantastiques La Maison de la nuit (2007-2012), de Phyllis Christine Cast et Kristin Cast.

Marine 
  est le nom de cinq navires de la Royal Navy, dont notamment :
 le HMS Erebus (1826-1848), connu pour ses expéditions en Antarctique et en Arctique et l'éponyme de plusieurs toponymes en Antarctique.
 La classe Erebus est une classe de  britanniques construits pendant la Première Guerre mondiale.

Musique 
 Erebus est un single du groupe de deathcore australien Aversions Crown, sorti ensuite dans l'album Xenocide (2017).
 Erebus est un synthétiseur analogique de la marque grecque Dreadbox (2014).

Toponyme

Antarctique 
 la baie Erebus, une baie de la mer de Ross, dans la terre Victoria ;
 le glacier Erebus, un glacier situé dans le sud-ouest de l'île de Ross (mer de Ross) ;
 la langue de glace Erebus, une langue glaciaire du glacier Erebus qui se prolonge dans la baie Erebus ;
 le golfe Erebus and Terror, un golfe situé au sud-est de la pointe de la péninsule Antarctique, bordé au nord-est par le groupe des îles Joinville et au sud-ouest par l'archipel de James Ross ;
 la Lower Erebus Hut, une base scientifique permanente située sur l'île de Ross (mer de Ross), à proximité du sommet du mont Erebus ;
 le mont Erebus ou simplement l'Erebus, un volcan situé sur l'île de Ross (mer de Ross), continuellement en éruption depuis sa découverte en 1841, avec notamment la présence d'un lac de lave permanent ;

France 
 L'Erebus, le plus récent des volcans de la péninsule Rallier du Baty, sur la Grande Terre (îles Kerguelen, Terres australes et antarctiques françaises).

Notes et références 

Épithète spécifique